Chodkowo
 Chodkowo-Działki
 Chodkowo Wielkie
 Chodkowo-Biernaty
 Chodkowo-Kuchny
 Chodkowo-Załogi